Rasht kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rasht (provinshuvudstad), Gilan, 
 Rasht (shahrestan), Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar